Särkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Särkisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Särkisaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Särkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,38, long 24,30), 
 Särkisaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,25, long 24,41), 
 Särkisaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,26, long 24,66), 
 Särkisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Särkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,38, long 26,50), 
 Särkisaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi), 
 Särkisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,50, long 29,07), 
 Särkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,85, long 23,81), 
 Särkisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Särkisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,91, long 25,26), 
 Särkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,61, long 27,03), 
 Särkisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,82, long 28,12), 
 Särkisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,38, long 26,97), 
 Särkisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Särkisaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,59, long 26,82), 
 Särkisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,41, long 25,47), 
 Särkisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,28, long 30,52), 
 Särkisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Särkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,38, long 23,87), 
 Särkisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,63, long 29,42), 
 Särkisaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Särkisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,01, long 28,02), 
 Särkisaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg), 
 Särkisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,18, long 26,56), 
 Särkisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 29,33), 
 Särkisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,29, long 29,30), 
 Särkisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,18, long 29,68), 
 Särkisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,16, long 29,80), 
 Särkisaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,03, long 28,57), 
 Särkisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Särkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,74, long 24,12), 
 Särkisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Särkisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),